Круз Галвез има више значења:

 Круз Галвез (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Круз Галвез, Ел Капорал (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику